Plaza kan avse:
 Plaza – en öppen plats, se torg
 Plaza Magazine – ett livsstilsmagasin
 Plaza (biograf, Göteborg) – en biograf i Göteborg 1941–1968
 Plaza (biograf, Stockholm) – en biograf som låg i kvarteret Resedan 1931–1973
 Teater Plaza – en teater i biografen efter ombyggnad 1984